Kalifa Coulibaly (Bamako, 21 de agosto de 1991) é um futebolista profissional malinês que atua como atacante.

Carreira 
Kalifa Coulibaly representou o elenco da Seleção Malinesa de Futebol no Campeonato Africano das Nações de 2017.

Naturais de Bamaco
Futebolistas do Mali
Futebolistas do Paris Saint-Germain Football Club
Futebolistas do Royal Charleroi Sporting Club
Futebolistas do K.A.A. Gent
Futebolistas do Football Club de Nantes
Jogadores da Seleção Malinesa de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2017
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2019
Jogadores do Campeonato Africano das Nações de 2021